Val-de-la-Haye  es una población y comuna francesa, en la región de Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Rouen y cantón de Grand-Couronne.

Demografía

Enlaces externos
 INSEE 
 Elecciones municipales de 2008

Val Haye